Jelena Karleusa (Servisch: Јелена Карлеуша) (Belgrado, 17 augustus 1978) is een Servische zangeres.

Discografie 
 Огледалце (1995)
 Жените се момци (1996)
 Вештице, виле (1997)
 Јелена (1998)
 Гили, гили (1999)
 За своје године (2001)
 Само за твоје очи (2002)
 Магија (2005)
 JK Revolution (2008)
 The Diamond Collection (2009)
 Дива (2012)

Servisch zanger